Neue Sachlichkeit steht für:

 Neue Sachlichkeit (Ausstellung), Kunstausstellung in Deutschland 1925/26
 Die Neue Sachlichkeit, deutscher Buchverlag, siehe Ch. Schroer

Stilrichtungen:
 Neue Sachlichkeit (Architektur)
 Neue Sachlichkeit (Film)
 Neue Sachlichkeit (Fotografie)
 Neue Sachlichkeit (Kunst)
 Neue Sachlichkeit (Literatur)